Herrgottsblut ist eine volkstümliche Pflanzenbezeichnung und kann stehen für:

 Echtes Johanniskraut
 Rote Lichtnelke